214911 Viehboeck è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2007, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3986522 UA e da un'eccentricità di 0,1358318, inclinata di 2,55018° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Viehboeck
Corpi celesti scoperti nel 2007